Rio dos Bois (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Rio dos Bois (Parnaíba), een zijrivier van de Parnaíba in Brazilië
 Rio dos Bois (Ipanema), een zijrivier van de Ipanema in Brazilië